Pliciloricus är ett släkte av korsettdjur. Pliciloricus ingår i familjen Pliciloricidae, ordningen Nanaloricida, fylumet korsettdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Korsettdjur
Pliciloricus